Nuestra Señora de los Ángeles, Virgen de los Ángeles, o Santa María  de los Ángeles es una advocación de la Virgen María propia de la Iglesia católica que puede hacer referencia a:

 Santa María de los Ángeles, título cardenalicio;
 Santa María de los Ángeles, municipio del estado de Jalisco, México.
 Virgen de los Ángeles, advocación mariana:
 Virgen de los Ángeles (Costa Rica), patrona de Costa Rica;
 Virgen de los Ángeles (Getafe), patrona de Getafe (Comunidad de Madrid, España);
 Virgen de los Ángeles (Pere Serra), parte de un retablo pintado por Pere Serra.

Templos 
 Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, en Los Ángeles, California, Estados Unidos;
 Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles;
 Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, en Jimena de la Frontera, Andalucía,  España;
 Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles;
 Convento de Nuestra Señora de los Ángeles;
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles;
 Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles;
 Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles;